Sainte-Radegonde (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Radegonde (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Radegonde (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Radegonde (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Radegonde (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Radegonde (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Sainte-Radegonde (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes